Олег Савицкий:
 Савицкий, Олег Викторович (род. 1973) — советский и белорусский футболист.
 Савицкий, Олег Владимирович (род. 1950) — депутат ГД РФ.